Ше́ймас (Ше́ймус) Джа́стин Хи́ни (; 13 апреля 1939, Кастлдоусон, Северная Ирландия — 30 августа 2013, Дублин) — ирландский писатель, поэт, переводчик и преподаватель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1995 года. Доктор, иностранный член Американского философского общества (2000). Его даже назвали величайшим поэтом Ирландии со времен Уильяма Батлера Йейтса.

Биография 
Родился на ферме Моссбон в североирландском графстве Лондондерри, в католической семье. В 1961 году окончил Университет Квинс в Белфасте. Преподавал в школе, где директором был писатель Майкл Маклаверти, который познакомил его с поэзией Патрика Каванаха. Начал писать стихи и вскоре стал публиковаться в литературных журналах. Его первая небольшая книга «Одиннадцать стихотворений» была издана в ноябре 1965 г. В 1966 году вышел первый полноформатный сборник «Смерть натуралиста». За ним последовали многие другие. В 1972 году перебрался с семьёй в Ирландию, жил в Дублине, где затем преподавал в колледже. В 80-х годах работал в Гарвардском университете в должности профессора (с 1982 по 1996), и с 1989 по 1994 год — в Оксфордском университете (как профессор поэзии).

В 1995 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе «За лирическую красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни и оживающее прошлое». Лауреат литературной премии Дэвида Коэна (2009).
 Премия Т. С. Элиота (2006)
  (2008)

Перевод англосаксонской эпической поэмы «Беовульф», сделанный Шеймасом Хини, стал бестселлером в Англии и США.

Высказывания 
Из Нобелевской речи:

«Только поэзия способна установить такой порядок вещей, который одинаково подчиняется и воздействию внешнего мира, и внутренним законам поэтического естества».

В лекции «Назначение поэзии» (1988) Хини признаёт неизбежность связи поэзии и исторической действительности — преимущественно в символико-мифологической форме.

Библиография

Сборники стихов 
 Blackberry Picking
 Mid Term Break
 Digging (Faber & Faber, 1966)
 Смерть натуралиста / Death of a Naturalist (Faber & Faber, 1966)
 Дверь во тьму / Door into the Dark (Faber & Faber, 1969)
 Wintering Out  (Faber & Faber, 1972)
 Север / North  (Faber & Faber, 1975)
 Полевые работы / Field Work  (Faber & Faber, 1979)
 Selected Poems 1965-1975  (Faber & Faber, 1980)
 An Open Letter  (Field Day, 1983)
 Остров покаяния / Station Island (Faber & Faber, 1984)
 Фонарь боярышника / The Haw Lantern (Faber & Faber, 1987)
 New Selected Poems 1966-1987 (Faber & Faber, 1990)
 Seeing Things (Faber & Faber, 1991)
 Sweeney's Flight (with Rachel Giese, photographer) (Faber & Faber, 1992)
 Ватерпас / The Spirit Level  (Faber & Faber, 1996)
 Opened Ground: Poems 1966-1996  (Faber & Faber, 1998)
 Electric Light  (Faber & Faber, 2001)
 District and Circle (Faber & Faber, 2006)

 Переводы 
 Sweeney Astray: A version from the Irish (Field Day, 1983)
 The Midnight Verdict: Translations from the Irish of Brian Merriman and from the Metamorphoses of Ovid (Gallery Press, 1993)
 Jan Kochanowski: Laments (Faber & Faber, 1995)
 Beowulf (Faber & Faber, 1999)
 Diary of One Who Vanished (Faber & Faber, 1999)

 Эссе 
 Предпочтения / Preoccupations: Selected Prose 1968—1978  (Faber & Faber, 1980)
 The Government of the Tongue  (Faber & Faber, 1988)
 Единоначалие речи / The Place of Writing  (Emory University, 1989)
 The Redress of Poetry: Oxford Lectures  (Faber & Faber, 1995)
 Поэзия-возместительница / Crediting Poetry: The Nobel Lecture  (Gallery Press, 1995)
 Finders Keepers: Selected Prose 1971—2001  (Faber & Faber, 2002)

 Издания на русском языке 
 
 Шеймус Хини. Стихи разных лет: из книг 1966—1996 гг. Перевод Аллы Михалевич. Санкт-Петербург. ООО «Русская коллекция СПБ», 2012.— 76 с. ISBN 978-5-901440-78-0

 См. также 
 Seamus Heaney’s Regions''

Примечания

Ссылки 
 ХИНИ (Heaney), Шеймас
 Шеймас Хини — биография
 Шеймас Хини. Стихи / Перевод и вступительная заметка Григория Кружкова
 Шеймас Хини. Стихи из книги «Цепь человеческая» / Перевод и вступление Григория Кружкова
 В переводах и вариациях Сергея Бойченко

Переводчики с польского языка
Лауреаты Нобелевской премии из Ирландии
Члены Ирландской королевской академии
Иностранные члены Американского философского общества
Выпускники Университета Квинс в Белфасте
Почётные доктора Ольстерского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа
Почётные доктора Университета Конкордия
Оксфордские профессора поэзии
Бойлстонские профессора риторики и ораторского искусства